Alcanfor puede referirse a:
 La sustancia química Alcanfor.
 El alcanfor blanco o naftalina.
 El nombre común de la planta Ambrosia peruviana.
 El nombre común de la planta Euphorbia lathyris.
 El nombre común de la planta ''Sambucus canadensis.
 «Alcanfor»''': una canción de Luis Alberto Spinetta.